Руде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Руде, Герхард (ум. 1320) — фогт или комтур самбийский.
 Руде, Себастьян (род. 1981) — французский футболист, полузащитник. Населённые пункты 
 Руде — село в Ницском крае Латвии.

 См. также 
 Роде
 «Руде право» — бывшая официальная газета Коммунистической партии Чехословакии, существующая с 1920 года.